Vadas Zsuzsa (1926–1999) táncdalénekes
Vadas Zsuzsa (1934) újságíró, író, forgatókönyvíró, Radó Gyula rendező felesége